Revelles : commune française, située dans le département de la Somme
 Patrick Revelles : footballeur français

Voir aussi 

 Revelle College : collège de San Diego États-Unis
 Roger Revelle : scientifique américain

Homophone